De wereldkampioenschappen mountainbike 2003 werden gehouden van 30 augustus tot en met 7 september in Lugano, een stad in het Italiaanssprekende kanton Ticino in Zuid-Zwitserland. Het was de zestiende editie van de mondiale titelstrijd. Er stonden zeventien titels op het spel, verspreid over vijf disciplines: cross-country (XC), marathon, downhill (DH), four cross (4X) en trials (TRI). De marathondiscipline werd na deze kampioenschappen afgevoerd van het programma en kreeg een eigen zelfstandig wereldkampioenschap.

Cross Country

Elite

Beloften

Junioren

Teamestafette

Marathon

Elite

Downhill

Elite

Junioren

Four Cross

Trials

Elite

Junioren

Medaillespiegel

Zie ook 
Wereldbeker mountainbike 2003
Wereldkampioenschappen wielrennen 2003

2003
Mountainbike in 2003
Wielerwedstrijd in Zwitserland
Sport in Lugano
Mountainbike